Podmoky est un toponyme qui peut désigner :

Podmoky, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Podmoky, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie